Shadow Dancer peut faire référence à :

Jeu vidéo 
 Shadow Dancer (シャドー・ダンサー 影の舞), un jeu vidéo développé par Sega en 1989

Cinéma 
 Shadow Dancer, un film britannique réalisé par James Marsh en 2012